Чемпионат Бельгии по конькобежному спорту в классическом многоборье — один из европейских национальных чемпионатов по конькобежному спорту, который проводится с 1997 года.

Среди мужчин 
Чемпионат проводитсся на четырёх дистанциях: 500, 1500, 3000 и 5000 метров.

Среди женщин

Ссылки 
 Результаты на Speedskatingresults.com

Конькобежный спорт в Бельгии
Чемпионаты Бельгии
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту